«Большой бой Астерикса» () — полнометражный мультфильм, выпущенный 1989 году, по мотивам комиксов «Борьба вождей» и «Предсказатель» из серии «Астерикс».

Сюжет 
Римляне спланировали захватить Панорамиксa, чтобы держать его подальше от волшебного зелья. В попытке спасти его Обеликс случайно ставит Панорамикса под падающий менгир, и удар вызывает амнезию и делает того невменяемым, в результате чего он никого не узнаёт.

Хотя галлы борются с этим, сильный ураган пролетает над деревней и предсказатель по имени Проликс просит их о жилье. Он быстро обманывает легковерных сельчан насчёт собственных способностей и после прохождения бури остаётся неподалёку в лесу.

Астерикс и Вождь Авторитарикс отчаянно пытаются помочь приготовить зелье Панорамиксу, но в результате варево взрывается и котёл взлетает вверх — это воспринимается боевым охранением римлян как сигнал тревоги. Они отправляют замаскированного и весьма неохотно идущего разведчика. Он быстро захватывается и используется в качестве подопытного кролика при проверке менее взрывоопасного зелья для Панорамикса. Однако один из попробованных образцов делает шпиона лёгким, он уплывает по воздуху и докладывает о проблемах у галлов. В результате обо всём становится известно самому Юлию Цезарю, который только и думает, кого бы ещё завоевать. Предстоит большая битва.

Роли озвучивали 
 Роже Карель: Астерикс
 Пьер Торнад: Обеликс
 Юлий Цезарь
 Идефикс
 Жюльен Гийомар: Проликс
 Мари-Анн Шазель: Бонминь
 Анри Лабюссьер: Панорамикс
 Роже Люмон: Центурион
 Эдгар Живри: Какофоникс
 Жан-Жак Крамье: Какофоникс (вокал)
 Анри Пуарье: Авторитарикс
 Жан-Клод Робб: Блокус
 Жерар Крос: Декурион
 Патрик Прежан: Опцион
 Поль Бисилья: Ветераникс
 Брюно Шоэль: дополнительные голоса
 Ив Барсак: Антисанитарикс

Выпуск фильма 
На выпущенном англоязычном DVD, ранее содержащим британский дубляж, был включен американский дубляж. Этот дубляж выполнен не так мастерски и не так нравится фанатам оригинального произведения из-за изменения имён персонажей в некоторых частях («Гетафикс» изменяется на «Витамикс», «Жизнестатистикс» на «Бомбастикс», «Какофоникс» на «Френксинатрикс» и «Анхигиеникс» на «Фишстикс») и вызывает общее негативное впечатление у зрителей, знакомых с персонажами.

Первый английский дубляж среди прочих был сделан голосами Bill Oddie, Bernard Bresslaw, Peter Hawkins, Брайан Блессид, Tim Brooke-Taylor и Ron Moody.

Примечания

Ссылки 
 Asterix and the Big Fight 

Астерикс и Обеликс
Рисованные мультфильмы 1989 года
Полнометражные мультфильмы Франции
Рисованные мультфильмы Франции
Рисованные мультфильмы Германии
Фильмы Германии 1989 года
Полнометражные мультфильмы Германии
Фильмы Франции 1989 года